Ву́дворд, Вудвард, Ву́дуард () — английская фамилия.

Известные носители:
 Вудворд, Артур Смит (1864—1944) — английский палеонтолог.
 Вудворд, Барбара (род. 1961) — британский дипломат.
 
 Вудворд, Боб (род. 1943) — американский журналист и редактор.
 Вудворд, Вивьен Джон (1879—1954) — английский футболист.
 Вудворд, Генри Болингброк (1832—1921) — английский геолог и палеонтолог.
 Вудворд, Гораций Болингброк (1848—1914) — английский геолог.
 Вудворд, Даниэль (род. 1965) — австралийская спортсменка по каноэ слалому.
 Вудворд, Джоан (род. 1930) — американская актриса.
 Вудвард, Джон Форстер (1932—2013) — американский подводник, адмирал.
 Вудворд, Дэвид (1942—2004) — американский историк картографии и географии.
 Вудворд, Нил Уитни (род. 1962) — кандидат в космонавты США.
 Вудворд, Роберт Бёрнс (1917—1979) — американский химик-органик.
 Вудворд, Самюэль (1790—1838) — английский геолог и антиквар; отец Бернарда Болингброка, Самуэля Пикворта и Генри Вудвордов.
 Вудворд, Самуэль Пикворт (1821—1865) — английский геолог, палеонтолог; отец Бернарда Генри, Горация и Бернарда Бархама Вудвордов.
  (род. 1953) — британский актёр.
 Вудворд, Шеннон (род. 1984) — американская актриса.
 Вудворд, Эд (род. 1971) — английский предприниматель и инвестиционный банкир, исполнительный директор «Манчестер Юнайтед».

См. также

Примечания